Jméno a příjmení Alexander Young nosí více různých osob:

 Alexander Young (inženýr) (1833–1910) – skotský strojní inženýr
 Alexander Young (operní pěvec) (1920–2000) – anglický operní pěvec
 Alexander Young (hudebník) (1938–1997) – skotský hudebník